Ричард Тапиа (Richard Alfred Tapia, род. 25 марта 1939, Санта-Моника, Калифорния) — американский учёный- и педагог, специалист в области численных методов оптимизации. Университетский профессор Университета Райса, где работает с 1970 года, член Национальной инженерной академии (1992).
Удостоен Национальной научной медали (2011).

Биография 
Родился в семье мексиканских иммигрантов, есть брат-близнец Роберт.
Окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где получил степени по математике — бакалавра и магистра, а также доктора философии (соотв. 1961, 1966, 1967). В том же 1967 году поступил в штат альма-матер на кафедру математики, затем два года работал в Висконсинском университете.

С 1970 года в Университете Райса, где с 1972 года ассоциированный профессор, а с 1976 года полный профессор, ныне же (с 2005) один из немногих его за всю историю Университетских профессоров; в 1978—1983 гг. завкафедрой.
Одновременно состоит адъюнкт-профессором Хьюстонского университета.
Подготовил не менее тридцати PhD-студентов.

С 1996 по 2002 год входил в Национальный научный совет.

Р. Тапиа стал первым латиноамериканцем, избранным в Национальную инженерную академию США.
Член Американской академии искусств и наук (2013) и Texas Academy of Science, Engineering and Medicine (TASEM) (2004).
Фелло AAAS (2012) и Общества промышленной и прикладной математики (2009).

Автор более ста научных работ и двух книг.

Женат с 1959 года, двое детей.

Награды и отличия 
 , Белый дом (1996, первый удостоенный)
 Lifetime Mentor Award Американской ассоциации содействия развитию науки (1997)
 Distinguished Scientist Award,  (2000)
 Введен в Техасский научный зал славы (2002)
  (2004)
 Общества промышленной и прикладной математики () Prize for Distinguished Service to the Profession (2004)
 Math and Science Hispanic Heritage Award,  (2009)
 Национальная научная медаль (2011)
 Vannevar Bush Award Национального научного совета (2014)
 AAAS Public Engagement with Science Award (2016)

Почётный доктор  (2003), Университета Карнеги — Меллона (2004),  (2008), Университета Невады в Рино (2010), Род-Айлендского университета (2016),  (2017).

Ссылки 
 http://www.caam.rice.edu/~rat/ & CV
 http://tapiaconference.org/about/tapia/

Примечания 

Члены Национальной инженерной академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Университета Райса
доктора философии по математике
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Почётные доктора
Лауреаты премии Вэнивара Буша